Osoby o tym nazwisku:
 Gianfranco Todisco – rzymskokatolicki duchowny
 Settimio Todisco – rzymskokatolicki duchowny
 Salvatore Todisco – włoski bokser